Lieber kan syfta på:

 Ernst Lieber (1838–1902) (Philipp) Ernst Maria Lieber, en tysk politiker
 Larry Lieber (1931–), en amerikansk serietidningsförfattare
 Stan Lee (1922–) Stanley Martin Lieber, en amerikansk författare och förläggare

 Ach, du lieber Augustin – en österrikisk visa
 Mein lieber Reichskanzler! – en bok av journalisten Staffan Thorsell utgiven 2006

Jiddisch-efternamn